Per-Olov Brasar (né le  à Falun en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Il débute en senior avec le Leksands IF dans la Division 1 en 1969. Il remporte le Trophée Le Mat 1970, 1971, 1973, 1974, 1975 avec Leksand. De 1977 à 1982, il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les North Stars du Minnesota et les Canucks de Vancouver. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1984 après une saison avec le Mora IK.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1977 : remporte le Rinkens riddare.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1969-1970|| Leksands IF|| Division 1|| 13|| 3|| 3|| 6|| 0|| 14|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 1970-1971|| Leksands IF|| Division 1|| 13|| 2|| 3|| 5|| 0|| 14|| 9|| 5|| 14|| 0
|-
| 1971-1972|| Leksands IF|| Division 1|| 28|| 11|| 7|| 18|| 2|| || || || || 
|-
| 1972-1973|| Leksands IF|| Division 1|| 14|| 6|| 2|| 8|| 2|| 14|| 9|| 5|| 14|| 2
|-
| 1974-1975|| Leksands IF|| Division 1|| 30|| 19|| 23|| 42|| 4|| 5|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
| 1975-1976|| Leksands IF|| Elitserien|| 34|| 11|| 12|| 23|| 4|| 4|| 1|| 4|| 5|| 8
|-
| 1976-1977|| Leksands IF|| Elitserien|| 30|| 23|| 18|| 41|| 14|| 5|| 3|| 2|| 5|| 0
|-
| 1977-1978|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 77|| 20|| 37|| 57|| 6|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| North Stars du Minnesota || LNH|| 68|| 6|| 28|| 34|| 6|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 22|| 1|| 14|| 15|| 0|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 48|| 9|| 10|| 19|| 7|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1980-1981|| Canucks de Vancouver || LNH|| 80|| 22|| 41|| 63|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1981-1982|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 53|| 6|| 12|| 18|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1982-1983|| Leksands IF|| Elitserien|| 35|| 6|| 9|| 15|| 8|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Mora IK|| Division 1|| 26|| 5|| 12|| 17|| 2|| || || || || 

| | 348|| 64|| 142|| 206|| 33|| 13|| 1|| 2|| 3|| 0

Au niveau international 

| 1974 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 4|| 5|| 9|| 4|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1975 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1976 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1976 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1977 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 8|| 11|| 2|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1978 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 4|| 5|| 18|| || align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en septembre 1950
Naissance à Falun
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Mora IK
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché